Moški slalom na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju 2021 je potekal 21. februarja 2021.  Zlato medaljo je osvojil Sebastian Foss-Solevåg, drugi je bil Adrian Pertl, tretji pa je bil Henrik Kristoffersen.

Rezultati 

Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 2021